Miejscowości we Francji
 Montville – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
Miejscowości w USA:
 Montville – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Montville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
Gminy w USA:
 Montville (ang. Montville Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Montville (ang. Montville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Montville (ang. Montville Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Montville (ang. Montville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Montville (ang. Montville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina